Världsmästerskap 1990 kan avse:

Formel 1-VM 1990
Roadracing-VM 1990
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1990
Världsmästerskapet i ishockey för damer 1990
Världsmästerskapet i fotboll 1990
Världsmästerskapet i basket för herrar 1990
Världsmästerskapet i basket för damer 1990
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1990
Världsmästerskapet i handboll för damer 1990
Världsmästerskapen i konståkning 1990
Världsmästerskapen i skidorientering 1990
Världsmästerskapen i skidflygning 1990
Världsmästerskapen i skidskytte 1990
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1990
Världsmästerskapet i landhockey för damer 1990
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1990
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1990